6R oder 6 R steht für:
 VW Polo Typ 6R, deutsches Automobil, siehe VW Polo V
 Kawasaki Ninja ZX-6 R, japanisches Motorrad
 Ponceau 6R (auch Crystal scarlet, „Kristallscharlachrot“), roter Azofarbstoff
 Sechs-R-Regel

Siehe auch:
 R6